La parata dell'allegria (Okay for Sound), film diretto da Marcel Varnel (1937)
La parata dell'allegria (When Comedy Was King), film diretto da Robert Youngson (1960)